Lista hrabstw w stanie Waszyngton obejmuje 39 jednostek administracyjnych.

Lista hrabstw

Bibliografia 
 
 Stan Waszyngton – podstawowe dane statystyczne, United States Census Bureau 

 
Waszyngton